Иодид циркония
 Иодид циркония(III) — соединение состава ZrI3.
 Иодид циркония(IV) — соединение состава ZrI4.